Schloss Streitau steht für steht für folgende Schlösser in Gefrees-Streitau:

 Altes Schloss (Streitau)
 Neues Schloss (Streitau)